Tías puede referirse a:

 Tías, parentesco en español.
 Tías, municipio de la provincia de Las Palmas (España).
 Tías, en la mitología griega, era un rey de Asiria, padre de Mirra y (con ésta) de Adonis.